Кайндль, Антон (1902—1948) — нацистский военный преступник, штандартенфюрер СС, комендант концлагеря Заксенхаузен.
 Кайндль, Доминик — аббат-коадъютор.
 Кайндль, Кристина — писатель.
 Кайндль, Людвиг — спортсмен.
 Кайндль, Раймунд Фридрих (1866—1930) — австрийский историк, этнограф, фольклорист, педагог.